Karczag ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Karczag (1857–1923), Theaterdirektor und Schriftsteller
 Julie Kopacsy-Karczag (1867–1957), Opernsängerin